Carmelita Jeter (Los Angeles, 24 novembre 1979), atleta statunitense.
Derek Jeter (Pequannock, 26 giugno 1974), giocatore di baseball statunitense.
K. W. Jeter (Los Angeles, 1950), autore di fantascienza statunitense.
Michael Jeter (Lawrenceburg, 26 agosto 1952 – Los Angeles, 30 marzo 2003), attore statunitense.
Pooh Jeter (Los Angeles, 1º dicembre 1983), cestista statunitense.

Il termine Jeter può inoltre riferirsi a:
12067 Jeter, asteroide della fascia principale.